Forejtek ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Forejtek (* 1997), tschechischer Skirennläufer
 Jonáš Forejtek (* 2001), tschechischer Tennisspieler